Loader ist

 die englische Bezeichnung für den Dienst eines Betriebssystems, ausführbare Programme in den Arbeitsspeicher zu laden und auszuführen, siehe Lader (Programmierung)

Loader ist der Familienname folgender Personen:

 Clive Loader (* 1953), britischer Air Chief Marshal
 Christian Loader (* 1973), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Danyon Loader (* 1975), neuseeländischer Schwimmer
 James Alfred Loader (* 1945), südafrikanischer evangelischer Theologe
 Kevin Loader (* 1956), britischer Filmproduzent
 Peter Loader (1929–2011), englischer Cricketspieler und -schiedsrichter